

Patronymie 

 Ferdinand Brettes (1837-1923) prêtre ésotériste et chanoine français. 
 Robert Brettes (1902-1974) homme politique français.

Toponymie 
 Brettes une commune de la Charente.